Bonde kan syfta på:

 Bonde – en person som arbetar inom jordbruk
 Bonde (schack) – en spelpjäs i schack
 Bonde (släkt) – en svensk uradlig ätt
 Husbonde – en man som ägde en bebyggd fastighet, till exempel en bondgård eller en verkstad
 Bondé – ort i Burkina Faso

Se även
 Bondeståndet – flera